В парному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1977, що проходив у рамках Туру WTA 1977, Лінкі Бошофф і Ілана Клосс виграли титул, у фіналі перемігши пару Розмарі Казалс і Івонн Гулагонг 6-2, 6-3.

Основна сітка

Посилання 

Тур WTA 1977
Canadian Open (теніс)